Либон Рупилий Фруги или Луций Скрибоний Либон Рупилий Фруги Бон (; † 101/117 г.) е политик на Римската империя през 1 век.

Биография 
Произлиза от фамилията Лицинии Краси. Син е на Сулпиция Претекста и Марк Лициний Крас Фруги (консул 64 г.). Внук е на Марк Лициний Крас Фруги (консул 27 г.) и Скрибония.

Той е суфектконсул през 88 г. Фруги вероятно е женен за Салонина Матидия, племенницата на император Траян. Децата от този брак са:

 Рупилия Фаустина, омъжена за Марк Аний Вер (суфектконсул 97 г. и консул 121 и 126 г.)
 Рупилия Ания, омъжена за Луций Фунданий Ламия Елиан (консул 116 г.).

Литература 
 Augustan History, Marcus Aurelius, 1.4, where Rupili Boni is emended to Rupili Libonis
 Der Neue Pauly, Stuttgart 1999, T. 7, c. 176

Източници 

Имперски римски консули
Лицинии
Скрибонии
Починали през 117 година